имени Полины Осипенко:
 имени Полины Осипенко — муниципальный район в Хабаровском крае.
 имени Полины Осипенко — село в Хабаровском крае.

См. также 
 Осипенко, Полина Денисовна — советская лётчица, капитан, Герой Советского Союза.
 Улица Полины Осипенко